Caza hace referencia a varios artículos:

 Caza, captura de animales.
 Depredación, captura de una presa viva por un animal carnívoro.
 Carne de caza, carne procedente de animales cazados para su consumo.
 Avión de caza, avión de combate.
 Caza (historietista), Philippe Cazaumayou, historietista francés que firma como «Caza».